Dette var den 7. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev Borussia Mönchengladbach.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1969
Fodbold i 1970